Ю́рій Степа́нович Данилю́к ( , с. Старики, Горохівський район, Волинська область, Українська РСР — , м. Торецьк, Донецька область, Україна) — український військовослужбовець, солдат 1-го окремого мотопіхотного батальйону «Волинь» Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Народився 1977 року у волинському селі Старики Горохівського району. Закінчив середню школу в сусідньому місті Берестечко.

У зв'язку з російською збройною агресією проти України призваний за мобілізацією у червні 2014 року. Зарахований до складу 1-го батальйону територіальної оборони «Волинь» (в/ч А1186, м. Володимир-Волинський).

З 24 вересня виконував завдання в зоні бойових дій. Три місяці, до 26 грудня, обороняв Дебальцеве. Після відпустки у складі підрозділу повернувся на фронт.

Ніс службу на блокпосту № 1 в смт Новгородське, що підпорядковане Торецькій міській раді. Помер 11 березня 2015 від пневмонії у Торецьку (на той час — Дзержинськ).

17 березня з воїном-захисником прощались на центральній площі Горохова. Похований на сільському кладовищі у рідних Стариках.

Без Юрія лишилися дружина та два сини 2000 i 2006 р.н.

Вшанування 
6 травня 2016 у Берестечківській ЗОШ І-ІІІ ступеня відкрито меморіальну дошку випускнику школи Юрію Данилюку.

Джерела 
 Данилюк Юрій Степанович  // Книга пам'яті полеглих за Україну.
 Данилюк Юрій Степанович  // Небесна Гвардія.
 На Донбасі загинув боєць 14 ОМБР з Володимира-Волинського  // «Вісник+К», 14 березня 2015.
 Прощання з бійцем АТО  // Горохівська РДА, 17 березня 2015.
 На Горохівщині попрощалися із загиблим у АТО  // Волинська єпархія УПЦ, 21 березня 2015.
 Відкриття меморіальної дошки  // Горохівська РДА, 6 травня 2016.

Уродженці Горохівського району
Померли в Торецькій міській громаді
Поховані в Горохівському районі